Cordell ist der Name folgender Personen:

 Denny Cordell (1943–1995), britischer Musikproduzent und Pferdezüchter
 Edward Cordell (* 1828), deutsch-amerikanischer Geometer, Entdecker, Vermesser der Cordell-Bank; Beteiligter der Revolution 1849
 Ernst Cordell (1900–1971), deutscher Ingenieur
 Frank Cordell (1918–1980), englischer Komponist
 Linda S. Cordell (1943–2013), US-amerikanische Archäologin und Anthropologin
 Phil Cordell (1947–2007), britischer Musiker und Komponist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cordell (Kentucky)
 Cordell (Michigan)
 Cordell (Oklahoma)
 Cordell (Tennessee)
 Cordell (Washington)
 Cordell Township (Washita County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Cordell Bank National Marine Sanctuary
 Cordell-Lorenz Observatory
 Cordel